Ковдозеро: — топоним:
 Ковдозеро — озеро в Мурманской области.
 Ковдозеро (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Ковдозеро (озеро, Суккозерское сельское поселение) — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Ковдозеро (озеро, Ледмозерское сельское поселение) — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Ковдозеро (село) — село в Мурманской области.